Endura steht für:

 Endura, eine Praktik des rituellen Fastens der Katharer.
 Endura Racing, ein ehemaliges britisches Radsportteam.
 Endura, ein Dark-Ambient-Projekt.